Die 1. HNL 2008/09 war die 18. Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. Juli 2008 und endete am 31. Mai 2009.

Dinamo Zagreb konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Die 12 teilnehmenden Mannschaften traten an 33 Spieltagen jeweils dreimal gegeneinander an.

Da die Liga ab der nächsten Saison auf 16 Teilnehmer aufgestockt wurde, musste kein Team direkt in die zweite Liga absteigen. Die ersten vier Teams der zweiten Liga sollten direkt aufsteigen. Da der dort viertplatzierte NK Slavonac keine Lizenz für die 1. HNL erhielt, stieg Međimurje Čakovec als fünfter direkt auf. Der Letztplatzierte der ersten Liga musste in die Relegation. Dort besiegte NK Croatia Sesvete den sechstplatzierten NK Hrvatski Dragovoljac der zweiten Liga und schaffte somit den Klassenerhalt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2008/09 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09